

Минзетешть () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Унгень.
 Минзетешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Мелуштень.

Минзетешть () — село у Унгенському районі.